Giessen est le nom de villes situées en Allemagne, France et aux Pays-Bas.

Allemagne
 Giessen, ville de Hesse

France
 Giessen, rivière d'Alsace

Pays-Bas
 Giessen, village de la commune d'Aalburg
 Giessen, rivière de la Hollande-Méridionale

Voir aussi 
 Giessenburg
 Giessendam
 Giessenlanden
 Giessen-Nieuwkerk
 Giessen-Oudekerk
 Kris van de Giessen